Eintracht Dortmund steht für:

 TuS Eintracht Dortmund (Turn- und Sportverein Eintracht 1848 Dortmund), Sportverein (1848–1969)
 TSC Eintracht Dortmund (Turn- und Sport-Club Eintracht 1848/1895, Korporation zu Dortmund), Sportverein (seit 1848/1895)